Nelly  beschreibt:

den weiblichen Vornamen, siehe Nelly
den US-amerikanischer Rapper, siehe Nelly (Rapper) 
die griechische Fotografin, siehe  Nelly (Fotografin)
den deutschen Stummfilm, siehe  Nelly (1914) 
einen Film aus dem Jahre 2014, siehe  Nelly (2014)

Siehe auch:

 Nelli
 Nellie
 Neli